Фреденсборг:

 Фреденсборг — дворец на восточном берегу озера Эсрум на датском острове Зеландия.
 Фреденсборг — датская коммуна в составе Столичной области.
 Фреденсборг — поселок при станции в коммуне Фреденсборг.
 «Фреденсборг» — датский фрегат.